Club Atlético San Martín (Tucumán), club de futbol argentí de la ciutat de San Miguel de Tucumán.
 Club Atlético San Martín (San Juan), club de futbol argentí de la ciutat de San Juan.
 Atlético Club San Martín de Mendoza, club de futbol argentí de la ciutat de San Martín, a la província de Mendoza.